10 km na otwartym akwenie kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXII Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wyścig rozpoczął 4 sierpnia 2021 roku o 6:30 czasu lokalnego (23:30 czasu CEST) w Parku na wybrzeżu Odaiby.

Wyniki

Przypisy 

10 km na otwartym akwenie kobiet